A disputa do individual masculino do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada entre os dias 28 de julho e 2 de agosto no ExCeL, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave
Os cabeças de chave foram escolhidos de acordo com o Ranking Internacional divulgado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa em julho. Os 16 mais bem ranqueados avançaram diretamente à terceira fase.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os mesa-tenistas ranqueados do 17º ao 32º lugar se classificaram diretamente à segunda fase.

Resultados

Fase preliminar

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012